Amerigo Vespucci (persoon), Italiaans ontdekkingsreiziger
 Amerigo Vespucci (schip, 1931)
 Luchthaven Florence Amerigo Vespucci